Brackley peut désigner:

Brackley est une ville de l'Île-du-Prince-Édouard.

Brackley est un townland du comté de Cavan.

Brackley est une ville du Northamptonshire.

Homonymie de toponyme